Иса́ак Шапи́ро:
 Шапиро, Исаак Ананьевич (1898 — не ранее 1959) — советский деятель органов государственной безопасности.
 Шапиро, Исаак Зиновьевич (род. 1934) — русский прозаик.
 Шапиро, Исаак Ильич (1895—1940) — деятель советских спецслужб, старший майор, начальник Секретариата НКВД СССР. См. также 
 Шапира, Ицхак